Jammes ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Jammes (1868–1938), französischer Dichter
 Maria Jammes (* 1939), deutsche Politikerin (SPD)